Swayambhu Club é um clube de futebol do Nepal. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2011.

Clubes de futebol do Nepal